Le patronyme néerlandais Verhagen indique une provenance (ver:de, contraction de van et der) d'une haie (nl:haag, comme dans Den Haag: La Haye), comparable au français Delahaie ou .

Variantes 
Le particule ver- peut être décliné en van et der ou vander.

Au sud des Pays-Bas et en Belgique, le -a- peut se décliner comme -ae. Le -g peut se décliner comme -gh-.

Le substantif peut être décliné avec ou sans -n final.

Il existe même des variantes où le rh a été remplacé par un rr : .

Personnalités 
Marin Verhagen (1788-1849), homme politique belge ;
Maxime Verhagen (1956-), homme politique néerlandais ;
Pierre-Joseph Verhagen ou Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811), peintre flamand ;
Sanne Verhagen (1992-), judokate néerlandaise.

Voir aussi 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand